XXIII Чемпионат Украины по хоккею с шайбой — 23-й хоккейный турнир среди украинских клубных профессиональных команд в сезоне 2014/2015 года, организованный Федерацией хоккея Украины.

Регулярный чемпионат

Турнирная таблица

Плей-офф

Ссылки 
 Сайт Федерации хоккея Украины  
 Чемпионат Украины по хоккею с шайбой 2014/2015 на сайте Федерации хоккея Украины  
 Чемпионат Украины по хоккею с шайбой 2014/2015 на сайте Федерации хоккея Украины (архив ФХУ)  
 Чемпионат Украины по хоккею с шайбой 2014/2015 на сайте хоккейного клуба «Львы» (Львов) 
 Чемпионат Украины по хоккею с шайбой 2014/2015 на сайте «Вся статистика хоккея» 
 Чемпионат Украины по хоккею с шайбой 2014/2015 на сайте «Хоккейные архивы» 
 Чемпионат Украины по хоккею с шайбой 2014/2015 на сайте hockeyarchives.info 
 Статистика игроков чемпионата Украины по хоккею с шайбой 2014/2015 на сайте «Elite Prospects» 

2014/2015
2015 год в хоккее